Орашье () — город, центр одноимённой общины в северной части Боснии и Герцеговины, расположенный на реке Сава на границе с Хорватией. Орашье является центром Посавского кантона Федерации Боснии и Герцеговины.

История 
Город основан в период между 1830 и 1867 годами боснийцами-беженцами из Сербии после распада Османской Империи.

Население

1971 год 
 Всего — 25,740 (100 %)
 Хорваты — 19,354 (75,19 %)
 Сербы — 4,266 (16,57 %)
 Боснийцы — 1,867 (7,25 %)
 Югославы — 131 (0,50 %)
 Другие — 122 (0,49 %)

1981 год 
 Всего — 27,806 (100 %)
 Хорваты — 20,705 (74,46 %)
 Сербы — 4,151 (14,92 %)
 Боснийцы — 1,548 (5,56 %)
 Югославы — 1,056 (3,79 %)
 Другие — 346 (1,24 %)

1991 год

Община 
 Всего — 28,367 (100 %)
 Хорваты — 21,308 (75,11 %)
 Сербы — 4,235 (14,92 %)
 Боснийцы — 1,893 (6,67 %)
 Югославы — 626 (2,20 %)
 Другие — 305 (1,07 %)

Город 
 Всего — 3,907 (100 %)
 Боснийцы — 1,843 (47,17 %)
 Сербы — 875 (22,39 %)
 Хорваты — 591 (15,12 %)
 Югославы — 470 (12,02 %)
 Другие — 128 (3,27 %)

Известные люди 
 Ведран Живкович
 Иво Грегуревич
 Мато Непратляк
 Марко Топич

Примечания 

Города Федерации Боснии и Герцеговины